Роксола́на, Роксоля́на — українське жіноче ім'я, що значить «жінка з племені роксоланів». У Середньовіччі в турецьких та європейських документах терміном «роксолани», «Роксоланія» називали Україну та вихідців з неї.

Іменини: 6 березня,7 березня 8 березня 9 березня 10 березня 11 березня 12 березня

Культура 
 Роксолана — український телесеріал, знятий Борисом Небієрідзе;
 Роксолана — український історичний роман Павла Загребельного, вперше надрукований 1980 року;
 Роксоляна — українська історична повість Осипа Назарука, вперше надрукована 1930 року;
 Роксоляна — українська п'єса Гната Якимовича, вперше надрукована 1869 року;
 Роксолана — альбом Олега Винника.

Персоналії 
 Роксолана (Анастасія Лісовська) — дружина турецького султана Сулеймана І;
 Роксолана Кардиналовська — український агрохімік, скульптор;
 Роксоляна Зорівчак — доктор філологічних наук, професор;
 Roxolana — українська авторка пісень та співачка.

Див. також 
 Величне століття. Роксолана — турецький телевізійний телесеріал 2011—2012 року;
 Роксолани — село в Україні, Одеському районі Одеської області;
 Роксолани — об'єднання кочових іраномовних аланських племен, які мешкали у Північному Причорномор'ї;
 Роксолани — (Pygathrix roxellana, раніше Rhinopithecus roxellanae) — вид китайських мавп, названих так за кирпатим носом, яким відрізнялася кирпоноса Роксолана.

Примітки 

Українські імена